
Molekulska formula -{C3H7O7P}- se može odnositi na:

 2-Fosfoglicerinska kiselina
 3-Fosfoglicerinska kiselina